AFM kan syfta på:

Militärt 
 AFM – utdelas av Royal Air Force, se Air Force Medal
 AMF – maltesiska försvarsmakten, se Armed Forces of Malta

Musik 
 AFM Records – ett tyskt skivbolag

Organisationer 
 AFM – en västtysk tillverkare av tävlingsbilar, se Alex von Falkenhausen Motorenbau
 AFM – en amerikansk fackförening, se American Federation of Musicians
 AFM – en amerikansk  organisation, se American Film Market
 AMF – fotbollsförbundet i Macao, se Macau Football Association
 AFM Church of God – en amerikansk, icke-trinitarisk pingstkyrka

Tidskrifter 
 AFM  en tidskrift, se Annals of the Four Masters

Vetenskap och teknik 
 AMF –  en mycket fin spets löpa över ett prov, se atomkraftsmikroskopi